Стенс (англ. Stance) — стиль автомобильной кастомизации, основанный на автоспорте, в основном на Формуле-1 и Дрифте. Стенс чаще применяется к автомобилям относительно клиренса (дорожного просвета) и заменяет слово drop (в переводе с англ. «падение»), которым обозначается заниженный и упавший на дорожное покрытие автомобиль. Основой стенса являются экстремальные параметры клиренса и угол постановки колес.

История 
Рождение cтенс-культуры довольно сложно обозначить, однако его происхождение уходит корнями к практическому применению широких колес с малым вылетом. Еще десятки лет назад в автоспорте начали применяться такие колеса для создания более широкой колеи автомобиля, что обеспечивало мощным автомобилям лучший зацеп и серьезную устойчивость в поворотах.

В 70-х годах прошлого столетия в Европейских странах производители Porsche для создания широкой колеи авто стали применять отрицательный развал и широкие колеса. Новшество гарантировало безопасную устойчивость на поворотах и лучший зацеп на трассе.

Использование различной ширины колесных покрышек сейчас ассоциируется со cтенс-движением, однако первыми такую модификацию стали применять японские механики в сервисах по доработке и нестандартному ремонту автомобилей. Окончательно cтенс культура сложилась в Америке, несмотря на то, что большинство идей было перенято у японцев.

На сегодняшний день в cтенсе выделяются два основных критерия — высота клиренса автомобиля и фитмент.

Основные понятия 
 Static Drop (англ.) — статическое занижение: вместо заводской подвески устанавливается винтовая подвеска, которая регулируется на желаемое по высоте положение автомобиля, благодаря этому автомобиль передвигается всегда в одном положении. В Европе и США такое занижение считается наиболее правильным режимом езды на каждый день.
 Fitment (с англ. стыковка, взаимное расположение) — положение колеса относительно арки (крыла) автомобиля
 Air suspension (с англ. пневматическая подвеска) — вариант занижения автомобиля с помощью пневмо-подушек, которые наполняются воздухом качающего компрессора; пневмо-подушки позволяют регулировать клиренс автомобиля в любой момент путем управления клавиш напрямую из салона автомобиля как в самое нижнее положение, когда автомобиль практически лежит на брюхе и вплоть до поднятия автомобиля до клиренса выше, чем был предусмотрен заводом-изготовителем изначально. С помощью пневматической подвески можно получить наибольший фитмент, когда кромка арки ложится между кромкой диска и резиной, чего нелегко добиться на статическом занижении.
 Wheel gap (с англ. зазор до колеса) — расстояние между аркой и колесом (с шиной).
 Rim gap (с англ. зазор до диска) — расстояние между аркой и кромкой колесного диска.

Критика 
Производители автомобилей критикуют стенс-культуру, поскольку владельцы вносят серьезные коррективы в конструкцию. Кроме того, владельцы автомобилей несут ответственность за изменение конструкции автомобиля, проведенное без разрешения ГИБДД или иных органов, определяемых правительством РФ.

Критики считают, что обратной стороной такого доступного способа заявить о себе является небезопасность переделанной машины, любые изменения в конструкции автомобиля могут привести к происшествию на дороге.

В массовой культуре 
Ежегодно во многих городах всего мира проходят стенс фестивали, которые собирают огромное количество как участников, так и зрителей, желающих посмотреть на уникальные автомобили.

На Красной поляне в Сочи 2-4 августа 2019 проходил крупнейший стенс-слет Grounded Event. Мероприятие объединило сотни интересных проектов не только из России, но и из стран СНГ. Уровень представленных участников — на базе как современных автомобилей (VW Golf 7, Audi Q3), так и моделей прошлых поколений (ВАЗ-2108) — поддерживал особенный интерес к Grounded.

GRABLEE (Грабли)— одно из самых важных событий сезона в мире стенса, куда съезжаются низкие машины со всего СНГ. Мероприятие проводится в начале мая, в Беларуси. Грабли собирают под своим брендом лучшие проекты стенс-культуры. Свое начало фестиваль берет в 2012 году.

Raceism Event — ежегодный фестиваль европейского масштаба, который проходит в Польше. Каждый год в Вроцлав съезжаются владельцы нескольких сотен лучших стенс проектов из 20 стран за 5 лет с момента основания Raceism стал одним из лучших автомобильных мероприятий в Европе.

Примечания

Ссылки 
 Стенс. Становление. Идеи
 Что такое стенс
 Стенс- история фанатизма
 https://mag-option.ru/stens-kultura-v-rossii-ili-kak-sobrat-stens-avtomobil/

Автодизайн